Marius Trygg, född 1 juni 1976 i Oslo, är en norsk ishockeyspelare, som för närvarande spelar för Manglerud Star i norska hockeyligan. Han var med och blev svensk mästare med Färjestads BK säsongen 2001/2002. I Sverige har han även spelat för Hammarby IF och Nybro Vikings IF. Marius Trygg är tvillingbror till ishockeyspelaren Mats Trygg.

Klubbkarriär

Landslagskarriär

Källor 
 Eliteprospects.com - Marius Trygg

Norska ishockeyspelare
Män
Födda 1976
Spelare i Färjestads BK
Levande personer
Idrottare från Oslo
Tvillingar i Sveriges högsta division i ishockey
Spelare i Eispiraten Crimmitschau
Spelare i Nybro Vikings